El Tossal Gros de Vallbona és una muntanya de 803 metres que es troba entre els municipis de l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà i de Vallbona de les Monges, a la comarca de l'Urgell.

Al cim s'hi pot trobar un vèrtex geodèsic (referència 264122001). Aquest cim està inclòs al llistat dels 100 cims de la FEEC.

Referències 

Muntanyes de l'Urgell
Geografia de Vallbona de les Monges